Barbara Jezeršek (ur. 31 października 1986 w Kranju) – słoweńska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu TSK Merkur. Od października 2016 posiada również obywatelstwo australijskie.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2006 w Oberstdorfie, jednak nie ukończyła biegu i nie została sklasyfikowana. W dotychczasowej karierze najwyższe miejsce zajęła 6 lutego 2011 w Rybińsku, gdzie w biegu sztafetowym była szósta. W startach indywidualnych jej najlepszym wynikiem jest 17. miejsce w biegu na 10 kilometrów techniką klasyczną w Rogli, który odbył się 17 grudnia 2011. W latach 2009 i 2011 uczestniczyła w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. W Libercu zajęła 43. miejsce w biegu na 30 km, 48. miejsce w biegu na 15 km oraz 65. miejsce w sprincie, natomiast w Oslo była siódma w sztafecie, 20. w biegu łączonym oraz 22. w biegu na 30 kilometrów stylem dowolnym. Od 2003 do 2006 roku startowała także w konkurencjach biegowych rozgrywanych w ramach mistrzostw świata juniorów. Najlepszy rezultat osiągnęła w 2006 roku w Kranju, gdzie była czwarta w biegu na 5 kilometrów stylem klasycznym.

W 2010 roku wystartowała w trzech konkurencjach biegowych w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 w Vancouver. W biegu łączonym zajęła 17. miejsce, w biegu na 10 kilometrów została sklasyfikowana na 40. miejscu, a w sztafecie drużyna słoweńska z Jezeršek w składzie była czternasta.

W październiku 2016 otrzymała obywatelstwo australijskie i została włączona do reprezentacji Australii w biegach narciarskich.

Życie prywatne 
Jej brat Andrej Jezeršek był kombinatorem norweskim (brał udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002).

W 2014 przyznała publicznie, że jest lesbijką.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1986
Australijscy biegacze narciarscy